Vasilev ou  (en russe/bulgare : Василев) est un patronyme slave porté surtout en Bulgarie et dérivé du prénom Vas(s)il(i) ou Vas(s)ily («  ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Aleksandar Vasilev (1936–1967), footballeur bulgare ;
  (né en 1944), alpiniste bulgare ;
 Georgi Vasilev (né en 1945), footballeur bulgare ;
 Jacko Vassilev (né en 1951), photographe bulgare ;
 Margarita Vasileva (née en 1990), biathlète russe ;
 Mladen Vasilev (né en 1957), footballeur bulgare ;
 Tsonyo Vasilev (1952–2015), footballeur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

en:Vasilev